Kloster Santa María la Real steht für folgende Klöster und Abteien in Spanien:

 Kloster Santa María la Real (Aguilar de Campoo), ehemaliges Prämonstratenserkloster in Aguilar de Campoo, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León
 Kloster Santa María la Real (Fitero), ehemalige Zisterzienserabtei in Fitero, Autonome Gemeinschaft Navarra
 Kloster Santa María la Real de Nájera, Kloster in Nájera, Autonome Gemeinschaft La Rioja
 Kloster Santa María la Real de Nieva, ehemaliges Dominikanerkloster in Santa María la Real de Nieva, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León
 Kloster Santa María la Real de Irache, ehemaliges Benediktinerkloster bei Estella, Autonome Gemeinschaft Navarra
 Kloster Santa María la Real de Las Huelgas, Zisterzienserinnenabtei bei Burgos, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León

Siehe auch:

 Kloster Santa María de la Real (Palma de Mallorca)